«Жук — кривая горка» — советский короткометражный кукольный мультипликационный фильм 1973 года.

Сюжет 

Автор сценария - Георгий Балл

Режиссёр - Анатолий Резников

Художник-постановщик - Борис Моисеев

Оператор - Эрнст Гаман

Композитор - Борис Савельев

Звукооператор - Виталий Азаровский

Мультипликатор - Александр Федулов

Куклы и декорации - А. Дегтярёв, А. Смольянинов, В. Шафранюк, Е. Гагарина, А. Суреева, А. Федулов, В. Скраубе

Монтажёр - С. Симухина

Редактор - Е. Моначенкова

Директор - М. Чичельницкий

Роли озвучивали 
 Мария Виноградова - Муравьишка
 Сергей Мартинсон - Жук-часовщик
 Тамара Дмитриева
 Татьяна Краснушкина

Примечания

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Кукольные мультфильмы СССР 1973 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Анатолия Резникова
Мультфильмы о насекомых
Мультипликационные телефильмы СССР